Добромысли — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Добромысли — агрогородок в Лиозненском районе Витебской области.
 Добромысли — деревня в Чашникском районе Витебской области.